Dörre Tivadar (1858–1932) festő, rajztanár
 Dörre Tivadar (1883–1948) festő, rajztanár, előbbi fia